Meyerovitch est un nom propre juif qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Joel Meyerowitz (1938-), photographe de rue américain.

Astronomie 
 (22537) Meyerowitz, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Cinéma 
 Les Chroniques Meyerowitz (nouvelles et sélectionnées), comédie dramatique américaine réalisée par Noah Baumbach sortie en 2017.

Voir aussi 
 Eva de Vitray-Meyerovitch (1909-1999), docteur en islamologie et chercheuse française au CNRS.

Patronyme juif